William Blake se poate referi la

 William Blake (1757 – 1827), englez, gravor, tipograf, acuarelist și poet 
 William Hume Blake (1809 – 1870), canadian, jurist 
 William Phipps Blake (1826 – 1910), american, om de știință, geolog, pedagog și autor 
 William Burdine Blake, Sr. (1852 – 1938), american, compozitor, publicist de ziare 
 "William Blake," contabil ficțional interpretat de Johnny Depp în filmul Dead Man (1995) 
 William A. Blake, (1965 - ), american, muzician de muzică blues și folk (albumele Texas Mess, 1992; Broken Baroque, 1999)